Konrad von Salzwedel – biskup pomorski w latach 1163 – 1186
 Konrad von Salzwedel – biskup kamieński w latach 1233 – 1241